Фруаси () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Клермон, кантон Сен-Жю-ан-Шоссе. Расположена в 18 км к северо-востоку от Бове и в 40 км к югу от Амьена, в 2 км от автомагистрали А16 "Европейская".

Население (2018) — 897 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам XVI века

Экономика 

Уровень безработицы (2017) — 8,8 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Уаза — 13,8 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 370 (Франция в целом — 21 730, департамент Уаза — 22 150).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Фруаси с 2020 года занимает Микаэль Фигё (Mikaël Feigueux).

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Пикардия
Коммуны департамента Уаза